Steele puede referirse a:

Lugares
 Condado de Steele (Dakota del Norte), Estados Unidos.
 Condado de Steele (Minnesota), Estados Unidos.
 Municipio de Steele (Arkansas), municipio en el condado de Conway, estado estadounidense de Arkansas. 
 Municipio de Steele (condado de Daviess, Indiana), Estados Unidos.
 Municipio de Steele (condado de Rowan, Carolina del Norte), Estados Unidos.
 Steele City (Nebraska), villa en el condado de Jefferson, estado estadounidense de Nebraska.
 Steele Creek (Alaska), lugar designado por el censo en el borough de Fairbanks North Star, estado estadounidense de Alaska. 
 Steele (Alabama), pueblo en el condado de St. Clair, estado estadounidense de Alabama.
 Steele (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Kidder, estado estadounidense de Dakota del Norte.
 Steele (Misuri), ciudad en el condado de Pemiscot, estado estadounidense de Misuri.

Personas
 Steele, rapero estadounidense, miembro del grupo Smif-N-Wessun y del colectivo de hip hop Boot Camp Clik.
 Allen Steele, escritor estadounidense.
 Barbara Steele, actriz de cine inglesa
 Bob Steele, actor estadounidense.
 Cassie Steele, actriz y cantautora estadounidense.
 Chris Steele, actor pornográfico estadounidense.
 Colt Steele, actor porno estadounidense.
 George Steele, un actor y exluchador profesional estadounidense.
 Jessica Steele, escritora británica.
 Larry Steele, exjugador y exentrenador de baloncesto estadounidense.
 Lexington Steele, actor pornográfico estadounidense.
 Luke Steele, cantautor australiano.
 Michael Steele (cantante), bajista, guitarrista, compositora y cantante estadounidense.
 Michael S. Steele, político estadounidense, presidente del Comité Nacional Republicano de los Estados Unidos.
 Peter Steele, cantante, bajista y compositor estadounidense.
 Richard Steele, escritor y político irlandés.
 Riley Steele, actriz pornográfica estadounidense.
 Steele Hall, político australiano.
 Sydnee Steele, actriz porno, activista, escritora y terapeuta sexual estadounidense.
 Tom Steele (doble), actor estadounidense.
 Walter Leak Steele, político estadounidense.

Otros usos
 Premio Leroy P. Steele, otorgado anualmente por la Sociedad Americana de Matemáticas.
 Remington Steele, serie de televisión estadounidense.
 Virgin Steele, grupo de heavy metal proveniente de Long Island, Nueva York.